

События 
 Интеррексы Марк Валерий и Марк Фабий. Консулы Тит Манлий Империоз Торкват (3-й раз) (патриций) и Публий Деций Мус (плебей). Диктатор (№ 37) Луций Папирий Красс, начальник конницы Луций Папирий Курсор. Понтифик Марк Валерий.
 Ок. 340 — Кумы подпадают под власть Рима.
 Восстания латинских и кампанских народов против Рима начали Латинскую войну.
 340—338 — Латинская война. Против Рима образуется коалиция латинов (кроме Лаврона), аврунков, вольсков, кампанцев и римских колоний Велитры, Анций и Таррацина.
 «Манлиев правёж». Полная победа римлян Т.Манлия Торквата над латинами при Везувии. Гибель в бою П.Деция Муса. Победа Т.Манлия при Трифане (Тифане), около Суессы. Война диктатора Л.Папирия с антийцами.
 Греки из Массилии основали колонию Антиполь (Антиб, Ю Франция).
 340/339 — Афинский архонт-эпоним Теофраст.
 340/339 Филипп II осадил Перинф. Города Греции отказались от своего нейтралитета по отношению к Филиппу II и совместно выступили против Македонии.
 Создание общегреческого союза против Македонии. Война Афин с Македонией.
 Демосфен, «Против Филиппа IV».
 Афиняне, хиосцы, родосцы посылают флот к Геллеспонту. Разгром македонского флота близ Византия. Филипп вынужден заключить мир.
 Александр покорил отпавших мэдов, взял их город, выгнал оттуда жителей и поселил там пришельцев из разных городов, а город назвал Александрополем.

Родились 
 Киддину — математик и астроном из Вавилона;
 Цюй Юань (ок. 340 — ок. 278 до н. э.) — др.-китайский поэт;
 Филит Косский — греческий учёный, грамматик, поэт;
 340, ок. — Луций Волумний, двукратный консул Римской республики, коллега Аппия Слепца по двум консульствам.

Скончались 
 Ментор Родосский — персидский военачальник.

См. также

Примечание